Ме́схиев (груз. მესხიევი) — грузинская фамилия, образованная от названия группы месхов. Родственные фамилии — Месхи, Алекси-Месхишвили.

См. также 
 Алексеев-Месхиев, Юрий Константинович (1917—1946) — советский актёр.
 Алексеева-Месхиева, Варвара Васильевна — русская советская актриса. Засл. артист Грузинской ССР.